Пирпант има више значења:
 Пирпант (Јужна Дакота)
 Пирпант (Мисури)